Sergio Tiberiano – governatore della Mesia inferiore nel 221-222
 Ateio Giunio Tiberiano – tribunum militum e nonno del poeta Publilio Optaziano Porfirio
 Gaio Giunio Tiberiano – console nel 281 e nel 291
 Tiberiano – poeta latino del IV secolo;
 Giunio Tiberiano  praefectus urbi di Roma nel 303-304
 Gaio Annio Tiberiano – prefetto del pretorio delle Gallie nel 336-337